Андрей Олегович Липилин (28 июля 1989, Лисаковск) — спортсмен, судья, тренер. 

В автомотоспорте с 8 лет(1997), начинал с картинга и продолжил в мотокроссе, достиг звания Мастер спорта по мотокроссу в 2007 году в 18 лет, в 2008 году поступил в высшее заведение г. Москвы, выпускник Российского государственного университета физической культуры спорта и туризма, на кафедре теория и методика экстремальных видов спорта, по специальности педагог по мотокроссу.

Многократный Чемпион Казахстана, Узбекистана, Европейского Кубка Восточной Зоны, Кубка Европы + Азия, Командного Чемпионата России и Суперлиги, а также Зимних и Летних Кубков и Молодежных Кубков России и Зональных Чемпионатов России. Организатор множество соревнований по мотокроссу и выступлений по мотофристайлу Adrenalin Rush Ferz & Monster Mania and FMX13 в Казахстане, а также судейская деятельность на территории СНГ, при международной лицензии FIM спортивного комиссара. Ведёт тренерскую работу.

Участие в командах 
2000 - г. Лисаковск «Отан» (Казахстан) 

2001 - г. Миасс (Россия) Московская область п. Слобода (Россия) г.Курган (Россия)

2002 - г. Москва (Россия) г. Тюмень «ТРКСС» (Россия)

2003 - г. Тобольск «СТК Тоболкросс» (Россия)   г. Зарафшан (Узбекистан)

2004 - г. Челябинск СДЮСТШ-РОСТО (Россия) и г. Зарафшан (Узбекистан)

2005 - г. Зарафшан (Узбекистан) и МУ СДЮСТШ г. Магнитогорск (Россия)

2006 - г. Костанай «М-Кросс» (Казахстан).           г. Каменск-Уральский «Юность-СКА ПУрВО» (Россия)

2007 - г. Костанай «М-Кросс» (Казахстан)

2008 - г. Москва RRG (Россия) и ДЮСТАМШ,        г. Екатеринбург (Россия)

2009 - г. Костанай «М-Кросс» (Казахстан)

2010 - г. Костанай «М-Кросс» (Казахстан)

2011 - г. Рудный (Казахстан)

2012 - г. Костанай «АСТВС» (Казахстан)

2013 - г. Костанай «АСТВС» (Казахстан)

2014 - г. Костанай «АСТВС» (Казахстан)

2015 - г. Костанай «АСТВС» (Казахстан)

2016 - г. Лисаковск «Отан» (Казахстан)

2017 - г. Лисаковск «Отан» (Казахстан)

2018 - п. Аулиеколь (Казахстан)

2019 - Краснодарский край "Орленок" (Россия)

2020 - г. Краснодар "Start-Moto" (Россия)

2021 - г. Краснодар РЦСП1 "Moto Racer Club" (Россия)       

2022 - г. Краснодар РЦСП1 (Россия)

Ссылки 
 http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=203&storyid=12786
 http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=155&storyid=9651
 http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=46&storyid=2854
 http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=33&storyid=2037
 http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=22378
 http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=19117
 http://alau.kz/pervoe-mesto-na-chempionate-rk-po-motokrossu-zanyala-sbornaya-kostanajskoj-oblasti/
 http://alau.kz/kostanacy-nachali-prazdnovat-den-ro/
 http://technical.extreme.sportedu.ru/content/lipilin-andrei?set_Page=Plain
 http://iagorod.kz/news/171/
 https://vk.com/club720718
 https://www.facebook.com/MxDron
 https://www.sports.kz/news/motokross-mashinyi-rassekayut-nebo
 https://issuu.com/nash-kostanay/docs/2015_80/21
 http://www.mxplus.ru/ds/360
 http://www.pv.uz/ru/otlichilisy-nav 
 http://motocross.ru/riders/?rider_id=83

Спортсмены по алфавиту
Мотокросс
Мотогонщики по алфавиту
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма